Das Interzonenturnier 1952 war das zweite Interzonenturnier des Schachweltverbandes FIDE und fand von September bis Oktober 1952 in den schwedischen Städten Saltsjöbaden und Stockholm statt. Ursprünglich mit 22 Spielern begonnen, gab der Argentinier Julio Bolbochán wegen Krankheit nach zwei Runden auf. Alexander Kotow sicherte sich souverän den Sieg mit drei Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Tigran Petrosjan und zog wie auch die Spieler auf den Plätzen zwei bis acht ins Kandidatenturnier 1953 ein, das jedoch Wassili Smyslow für sich entscheiden konnte.

In Saltsjöbaden hatte bereits das erste Interzonenturnier 1948 stattgefunden.

Abschlusstabelle

Literatur 
 Gideon Ståhlberg: Interzonala världsschackturneringen Stockholm-Saltsjöbaden 1952, Sveriges Schackförbunds Förlag, Örebro 1953

Weblinks 
 
 Highlights auf mark-weeks.com

1952
Schachwettbewerb in Schweden
Sportveranstaltung in Stockholm
Sportveranstaltung in der Gemeinde Nacka
Schachveranstaltung 1952